Korea – państwo historyczne na Półwyspie Koreańskim
 Korea Północna – państwo na Półwyspie Koreańskim
 Korea Południowa – państwo na Półwyspie Koreańskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 36, w tym 1 podstawowa
 Korea – część miasta Więcbork
 Korea – część wsi Grzybno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Korea – część wsi Pinino w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Korea – część wsi Kuczyna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Korea – część wsi Stary Brześć w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Korea – część wsi Kępa w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów
 Korea – część wsi Zimno w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Korea – kolonia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Korea – część kolonii Rachanie-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Korea – część wsi Poturzyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn
 Korea – część wsi Telatyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn
 Korea – część wsi Żerniki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Korea – część wsi Kosów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Korea – część wsi Mokrsko w  woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Korea – część wsi Stręgoborzyce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 Korea – część wsi Wielkanoc w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Korea – część wsi Wilczkowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze
 Korea – część wsi Niezwojowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Korea – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Korea – część wsi Sobienie Szlacheckie w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Korea – część wsi Lucimia w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Korea – część wsi Kliczewo Małe w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin
 Korea – część kolonii Odcinek w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Korea – część wsi Twardawa w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Korea – część wsi Turze Pole w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Korea – część wsi Łazy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Korea – część wsi Jurowce w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Korea – część wsi Wierbka w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Korea – kolonia wsi Cierno-Żabieniec w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Korea – część wsi Rakoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Korea – część wsi Zakrzów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Korea – część wsi Stropieszyn w woj. świętokrzyskim], w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Korea – część wsi Turnawiec w woj. świętokrzyskim], w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Korea – część wsi Charbinowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Korea – część wsi Drawski Młyn w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Korea – część wsi Dąbrowa w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka
 Korea – część wsi Oczkowice w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka